Gelber Turm ist der Name folgender Bauwerke:

 Gelber Turm (Hildesheim), Aussichtsturm und Sternwarte in Hildesheim, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland
 Gelber Turm (Königsberg, Preußen), Turm der Stadtbefestigung von Königsberg, heute Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Fortifikationsbauten Königsberg